Mohrenbrunnen steht für
 Mohrenbrunnen (Eisenberg)
 Mohrenbrunnen (Freising)
 Mohrenbrunnen (Schaffhausen)
 Mohrenbrunnen (Stein am Rhein)
 Fontana del Moro, Rom
Siehe auch:
 Albert-Mooren-Brunnen